CBP est un sigle pouvant signifier :
 cholangite biliaire primitive, une maladie chronique, inflammatoire des petites voies biliaires ;
 École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de Bordeaux, plus connue sous le nom d'ENSCBP ;
  ;
  ;
 Customs and Border Protection (en français Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis) ;

CBP est un code pouvant signifier :
  , au Portugal, selon le code AITA.

Code IATA des aéroports